Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Südsudan:

Siehe auch 
 Imatong-Gebirge
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Sudsudan, Berge
!
Sudsudan, Berge